«Félix Hernández» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Hernández - puede referirse a:

Personajes 
Félix Hernández Giménez (1889-1975), arquitecto español;
Félix José Hernández Sánchez (1982-), futbolista venezolano (:w:data);
Félix José Hernández Valdés (1949-), escritor y profesor cubano;
 Félix Hernández (beisbolista) (1986-), beisbolista venezolano;
 Benjamín Félix Hernández Ruiz (19??-), político mexicano (:w:data);